Absacker steht für:
 Scheidebecher
 Verdauungsschnaps